Sebrowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sebrowo (Wolgograd), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Wolgograd
 Sebrowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow